Тласкантитла има више значења:

 Тласкантитла (Тлавилтепа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тласкантитла (Сан Лукас Текопилко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Тласкантитла (Атлавилко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тласкантитла (Тесхуакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику